Олег Семёнович Слепцов () — архитектор, музыкант, художник. Доктор архитектуры (1999), профессор (2002), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (2000), Народный архитектор Украины (2019). Заслуженный архитектор Украины (2008). Член Национального союза архитекторов Украины (НСАУ). Член президентского совета НСАУ. Действительный член (2000) и член президиума Украинской академии архитектуры, иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук. Профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры в Москве (2013). Праправнук  Козловского Михаила Александровича. С 14.09.2021 — президент Украинской академии архитектуры.

Биография 
Олег Семёнович Слепцов родился 18 января 1958 года в Харькове.

В 1980 году закончил архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института. Работал в научном отделении КиевЗНИИЭП. В 1992 году стал генеральным директором Научно-проектного архитектурного бюро «ЛИЦЕНЗиАРХ». В 2000 году защитил докторскую степень по архитектуре, с 2002 года — профессор. В 2000 году стал лауреатом Государственной премии в области архитектуры, а также академиком Украинской академии архитектуры. С 2008 года — заслуженный архитектор Украины, с 2019 года — народный архитектор Украины. С 2010 года — заведующий кафедрой Основ архитектуры и архитектурного проектирования в Киевском Национальном университете строительства и архитектуры.

Архитектура 
Автор около более 250 проектов жилищно-общественного назначения более чем в 45 городах и населенных пунктах на Украине и за её пределами, в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай), Португалии (о. Мадейра) и др. странах. Избранные проекты:
 Центр духовной культуры «Вселенная». Луганск. (Проектирование — 2012 г.);
 Учебно-воспитательный комплекс. Школа на 22 класса, детсад на 4 группы. Киев. (Проектирование — 2012 г.);
 Дом Труда (реконструкция). Киев, ул. Глубочицкая. (Проектирование — 2010 г.);
 Резиденции Kempinski Palm Jumeirah. Дубай, ОАЭ. (Проектирование — 2004—2007 гг. Реализация — 2007—2012 гг.);
 Реконструкция Привокзальной площади. Симферополь. (Проектирование — 2011 г.);
 Спасо-Преображенский храм. Свято-Борисоглебский женский монастырь, с. Водяное Харьковской области. (Проектирование — 2011 г. Реализация: с 2011 г.);
 Жилой комплекс средней этажности. м. Вишневое, Киевской области. (Проектирование — 2009 г.);
 Мультицентр «Оболонское круг». Киев, ул. героев Днепра. (Проектирование — 2007 г.);
 Въездной комплекс «Отель-мост». Киев. (Проектирование — 2007 г.);
 Жилой комплекс с подземным паркингом. Киев, ул. Копыленко, 4. (Проектирование — 2001—2002. Реализация — 2004—2007 гг.);
 Офисный центр с автосалоном «крейсеров соната». Киев, ул . Электриков, 18. (Проектирование — 2005 г.);
 Коттедж в мегаполисе. Проектирование — 2004—2005 гг. Реализация — 2006—2008 гг.);
 Усадьба в заповедном лесу. (Проектирование — 2006 г. Реализация — 2006—2007 гг.);
 Гимназия новейших биотехнологий (реконструкция типовой школы). Киев, , 12. Проектирование — 2004—2005. Реализация — 2005—2006 гг.);
 Карпатский терем. (Проектирование — 2003 г. Реализация — 2004—2007 гг.)
 Вилла на Днепре композитора Александр Злотник. (Проектирование — 2002 г. Строительство: 2003—2005 гг.);
 Международный университет «Украина» (реконструкция). Киев, ул. Крамского, 10. (Проектирование с 2001 г. Реализация с 2003 г.);
 Открытый международный университет развития человека «Украина», улица Львовская 23;
 Торговый комплекс «Андреевский дом». Тернополь, ул. Сагайдачного, 11. (Проектирование — 1998—1999 гг. Реализация — 2000—2001 гг.);
 Храм Апостолов Петра и Павла. Киев, Берковцы, ул. Стеценко, 18. (Проектирование — 2000—2009 гг. Реализация с 2003 г.);
 Общественный центр «Европейские ворота». Киев, пересечение проспект Победы и проспект Палладина. (Проектирование с 1996 г.);
 Храмовый комплекс Иконы божьей матери «Живоносный источник» (реконструкция). Киев, ул. Симиренко, 12. (Проектирование — 1996—2009 гг. Реализация с 1997 г.);
 Храм Живоносного Источника, улица Симиренко, 12;
 Гимназия № 177, улица Курская, 12.

Музыка 
Олег Семёнович пишет и исполняет свои песни, выпустил сборник песен «Мелодии души» (2004) и музыкальные альбомы «Бег мой» (1988), «Музыка» (2001), «Поэзия любви» (2003), «Песнь любви», «В добрый час» (2004), видеоклип «Киев мой» (2004), фильмы-концерты «Мелодии души» (2004), «Мелодии художника» (2005), видеоклип «Матуся» (2009), видеоклип «Старое кино» (2010) в формате DVD.

Лауреат Международного музыкального фестиваля «Шлягер года» (2004, 2005, 2006). В 2006 году состоялись сольные концерты Олега Семёновича в сопровождении камерного эстрадно-симфонического оркестра в Международном центре культуры и искусства Федерации профсоюзов Украины — «Мелодии души», в Национальном дворце искусств «Украина» — «Мелодии художника».

Гобелены 
Занимается ручным ткачеством (созданием гобеленов). Работы выставлялись на 28 (23 персональных выставках) Киев, 1983, 1985, 1987, 1988, 2002, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008; Славутич, 1989, Тернополь, 2001; Ивано-Франковск, 2001; Каменец-Подольский, 2002; Чернигов, 2003; Черкассы, 2003, 2004, 2008; Чигирин, 2004; Харьков, 2008; Одесса, 2009; Южный, 2010; Хуст, 2010; Ужгород, 2010; Мукачево 2011; Симферополь, 2012.

Художественные произведения находятся в ряде музеев, среди них: Национальный заповедник «София Киевская», Черкасский областной художественный музей, Картинная Галерея Каменца-Подольского Государственного исторического музея-заповедника, Черниговская Галерея современного искусства «Пласт-Арт», частные коллекции и за рубежом.

Публикации 
Издал более 70 научных работ.
 Слепцов О. Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. — К., 2012. — 552 с.
 Слєпцов О. Архітектура сучасної школи: Ґімназія новітніх біотехнологій. — К., 2011. — 124 с.
 Слєпцов О. Архітектура цивільних будівель: Індустріалізація. — К., 2010. — 248 с.
 Гобелени. Художник Олег Слєпцов. Набори листівок (укр., англ.). — К., 2010; 2012.
 Олег Слєпцов: Архитектор. Художник. Музыкант. — К., 2008. — 324 с.
 Слепцов О. Мелодии души: Песни. Нотный сборник / Авторские иллюстрации Олега Слепцова и Ксюши Слепцовой. — К., 2004. — 224 с.
 Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий. В. И. Ежов, О. С. Слепцов, Е. В. Гусева / Под ред. В. И. Ежова. — К., 1998. — 328 с.
 Містобудівні комплекси малоповерхових секційних каркасних житлових будинків з підвищеною комфортністю проживання на основі існуючої індустріальної бази. Наукові керівники: Слєпцов О. С., Дубінський Ю. М. — К., 1996. — 66 с.
 «Градостроительные комплексы малоэтажных секционных каркасных домов с повышенной комфортностью проживания на основе существующей индустриальной базы» (в соавторстве).

Музыкальные альбомы 
 «Бег мой» (1998)
 «Музыка» (2001)
 «Поэзия любви» (2003)
 «Песнь любви» (2004)
 «В добрый час»(2004)
 «Мелодии души» (2004)
 «Мелодии художника» (2004)
 Фильм-концерт «Мелодии души» (2004)
 Фильм-концерт «Мелодии художника» (2005)
 Сольный концерт в сопровождении камерного эстрадно-симфонического оркестра в Международном центре культуры и искусства «Октябрьский дворец» — «Мелодии души» (2006)
 Сольный концерт в сопровождении камерного эстрадно-симфонического оркестра в Национальном дворце искусств «Украина» — «Мелодии художника» (2006)

Награды 
 Народный архитектор Украины (2019).
 Заслуженный архитектор Украины (2008).
 Государственная премия Украины в области архитектуры (2000).
 Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени УПЦ КП.
 Орден Святого Николая Чудотворца УПЦ КП.
 Лауреат Международного музыкального фестиваля «Шлягер года» — исполнитель собственных песен.

Персональные выставки 
 Выставка во дворце «Юность Буковины» в Черновцах.

Патенты 
 Сборный железобетонный каркас. (Патент № 1031)
 Сборная лестничная клетка. (Патент № 1032)
 Здание или сооружение. (Патент № 1033)
 Железобетонный каркас зданий или сооружений. (Патент № 1034)
 Деформационный шов здания. (Патент № 15725)
 Перекрытие деформационного шва (Патент № 10631)
 Деформационный шов здания. (Патент № 8177)

Литература 
 Олег Слєпцов. Архітектор / Упорядник Б. Л. Єрофалов. — К.: А+С; ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013. — 56 с., іл. ISBN 978-966-8613-49-4.

Примечания

Ссылки 
 18 января 1958 года в Харькове родился Олег Семёнович СЛЕПЦОВ — архитектор, музыкант, художник, гобеленист.

Лауреаты Государственной премии Украины в области архитектуры
Архитекторы Киева
Архитекторы Луганска
Архитекторы Симферополя
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры
Художники-гобеленисты